FKM Nové Zámky (celým názvem: Futbalový klub mesta Nové Zámky) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Nové Zámky. Založen byl v roce 1907 pod názvem Érsekújvári SE. Od sezóny 2009/10 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Ladislava Gancznera s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1907 – Érsekújvári SE (Érsekújvári Sport Egylet)
 1941 – Érsekújvári SE-Cikta (Érsekújvári Sport Egylet-Cikta)
 1943 – MOVE Érsekújvári SE (Magyar Országos Véderő Egylet Érsekújvári Sport Egylet)
 1945 – Érsekújvári SE (Érsekújvári Sport Egylet)
 TJ Slovan Nové Zámky (Telovýchovná jednota Slovan Nové Zámky)
 TJ Elektrosvit Nové Zámky (Telovýchovná jednota Elektrosvit Nové Zámky)
 FKM Nové Zámky (Futbalový klub mesta Nové Zámky)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1939–1940: Nemzeti bajnokság II – sk. Dunántúli
 1940–1941: Nemzeti bajnokság III – sk. Nyugati
 1941–1942: Nemzeti bajnokság II – sk. Zrínyi
 1942–1943: Nemzeti bajnokság II – sk. Széchenyi
 1943–1944: Nemzeti bajnokság II – sk. Nyugati
 1961–1963: 2. liga – sk. C
 1963–1964: Krajský přebor – sk. Západ
 1964–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1967: 2. liga – sk. B
 1967–1972: Divize E
 1972–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1976: 1. SNFL
 1976–1978: Divize E
 1978–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1982: Divize – sk. Západ
 1982–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1987–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1996: 3. liga – sk. Západ
 1996–1997: 2. liga
 1997–1998: 3. liga – sk. Západ
 1998–2000: 2. liga
 2000–2002: 3. liga – sk. Západ
 2009–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907
FKM